Compensation en droit civil français#La fongibilité
Fongibilité asymétrique

Voir aussi
Fongible